Vista est un mot espagnol, portugais et italien désignant la vue.

Il peut faire référence à :
 Windows Vista, un système d'exploitation de Microsoft,
 Vista Federal Credit Union, un organisme financier pour les employés de Walt Disney,
 Vista et Chula Vista, deux villes américaines du comté de San Diego, en Californie.

Sigle 
VISTA peut faire référence à :
 Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, un télescope,
 Vehicle for Interplanetary Space Transport Applications, un concept de vehicule spatial nucléaire
 Le  VISTA, pour , un exemplaire lourdement modifié du  utilisé pour des expérimentations.

Toponyme 

 Vista, un village du comté de Saint Clair, dans le Missouri, aux États-Unis.

 Vista, personnage de one piece (célèbre manga d'Eiichiro Oda), il fait partie de l'(ancien) équipage du légendaire pirate Edward Newgate, connu sous le nom de barbe blanche.

Bâtiment 
 Le Vista Palace, hôtel de Roquebrune-Cap-Martin (France).

Voir aussi 
 ,
 ,
 ,

Homonymie de toponyme